Görß oder Goerss ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Goerss (* 1957), US-amerikanischer Mathematiker
 Willi Görß (1920–?), deutscher Bauingenieur und Volkskammerabgeordneter